Wiesław Haładaj (ur. 1959 roku w Piotrkowie Trybunalskim) – polski malarz i grafik.

Ukończył studia w PWSSP w Łodzi na Wydziale Grafiki. Dyplom w 1984 w Pracowni Wklęsłodruku. Członek jury nagród na 14 International Print Biennale w Warnie w 2007. Uczestniczył w wielu międzynarodowych wystawach grafiki o największym światowym prestiżu np. International Print Triennial w Kanagawie, gdzie graficy z 79 krajów nadesłali prawie 7 tys. prac. Wiesław Haładaj otrzymał I nagrodę, Millenium Grafica, Global Matrix II etc. Trzykrotnie z rzędu otrzymał Grand Prix na ważnych międzynarodowych konkursach grafiki: Bhopal, Ufa, Warna. Od lat zapraszany jest do udziału w innych wystawach na świecie tego typu.

Polscy malarze współcześni
Polscy graficy
Ludzie urodzeni w Piotrkowie Trybunalskim
Urodzeni w 1959